Jean de Birkenfeld-Gelnhausen (1638-1704)
 Jean de Birkenfeld-Gelnhausen (1698-1780)